В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1118 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1118 году

Январь 
 21 января — Пасхалий II — папа римский (1099—1118)

Март 
 19 марта —  — епископ Мюнстера (1097—1118)

Апрель 
 2 апреля — Балдуин I Иерусалимский — активный участник первого крестового похода, первый граф Эдессы (1098—1100), король Иерусалима (1100—1118)
 16 апреля — Аделаида Савонская — герцогиня-консорт Сицилии (1087—1101), жена Рожера I, регент герцогства Сицилии при своих сыновьях Симоне и Рожере II (1101—1112), королева-консорт Иерусалимская (1113—1117), жена Балдуина I Иерусалимского
 18 апреля — Вильгельм д’Эврё — последний граф Эврё из  Нормандской династии (1067—1118).

Май 
 Бонсиньоре — католический церковный деятель XI—XII веков, кардинал-священник с 1095 года, епископ Реджо-Эмилии с 1098 года
 1 мая — Матильда Шотландская — королева-консорт Англии (1100—1118), жена короля Генриха I

Июнь 
 5 июня — Роберт де Бомон — граф де Мёлан (1081—1118), первый граф Лестер (1107—1118)
 9 июня — Дмитр Завидич — новгородский посадник (1117—1118)

Июль 
  — католический святой .

Август 
 6 августа — Ахмад аль-Мустазхир — аббасидский халиф Багдадского халифата (1094—1118)
 15 августа — Алексей I Комнин — византийский император (1081—1118)

Октябрь 
 30 октября —  — святой римско-католической церкви, покровитель Потенци

Ноябрь 
 28 ноября — Филиппа Тулузская — графиня Тулузская (1094—1117), графиня-консорт Аквитании (1094—1115), жена Гильома IX

Декабрь 
 22 декабря — Теодорих — Кардинал-священник Сан-Кризогоно (1113/114—1115)
 28 декабря — Гуго I — граф Ретеля (1045/1055—1118) Дата смерти приблизительна.

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Арнульф де Роол — участник первого крестового похода, первый католический патриарх Иерусалимский (1099, 1012—1018)
 Арслан-шах ибн Масуд — султан Газневидского государства (1016—1017)
 Бернар — последний граф Берги (как Бернар II) (1094—1118), граф Сердани (1109—1118)
 Василий Богомил — глава богомилов, сожжён на костре
  — правитель Дукли (1103—1113)
 Диармайт Уа Бриайн — король Мунстера (1114/1116—1118)
  — святой римско-католической церкви.
 Мухамад I ибн Малик-шах — великий сельджукский султан (1105—1118)
  — король Коннахта (1087—1092)
 Филипп — король Швеции (ок. 1105—1118)
  — буддийский учитель

См. также 
 Список умерших в 1117 году
 Список умерших в 1119 году

1118